Municipio de Waltham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waltham (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Waltham (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.